Narrativ (von  ‚Erzählung‘) steht für:
 Narrativ (Sozialwissenschaften), sinnstiftende Erzählung für eine Gruppe oder Kultur
 Narrativ (Grammatik), Kasus oder Modus
 Narration, Form der Darstellung, siehe Erzählung

Siehe auch:
 duale Narration (aus zwei Perspektiven)

 Erzähltheorie (Narratologie)